Aleka steht für:

 Aleka (Vorname), weiblicher Vorname
 Aleka (Fluss), Nebenfluss des Ubangi in der Zentralafrikanischen Republik
 Aleka (Uganda), Gemeinde im Distrikt Oyam, Northern Region